Smyrna Township, un township Pope, en Arkansas.
 Smyrna Township du comté de Carteret en Caroline du Nord.
 Smyrna Township du comté de Robeson en Caroline du Nord.
 , un township du comté de Jefferson, dans l'Indiana.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships